Die Abkürzung FMOD steht für:

 Funk-Mess-Oberdispatcher, Mitglied der Gruppe zur Leitung der Flüge auf Militärflugplätzen der NVA. Die Aufgabe bestand in der Leitung von Kampfflugzeugen in einem Bereich von etwa 20–100 km um den Flugplatz, inklusive Platzrunde. 

 FMOD (Musik-Bibliothek), eine Audio- und Musik-Programmbibliothek des Unternehmens Firelight Technologies Pty.

Abkürzung